Frederick County kan verwijzen naar de volgende Amerikaanse county's:
Frederick County (Maryland)
Frederick County (Virginia)